Rinaldo Orsini peut faire référence à : 
Rinaldo Orsini (????-1378), cardinal italien
Rinaldo Orsini (1402-1450), condottiere italien
Rinaldo Orsini, archevêque de Florence de 1474 à 1508.